Тамара Попова: Попова, Тамара Игнатьевна (1913—1995) — доктор наук; заведующая кафедрой в МГУ. 
 Попова, Тамара Николаевна (род. 1948) — советская гребчиха-байдарочница.